«Unbreakable» — первый сингл с альбома лучших песен ирландской поп-группы Westlife. Его релиз в Великобритании состоялся 4 ноября 2002 года. Выход сингла ознаменовал на тот момент величайший прорыв в истории британского хит-парада: композиция стартовала на 196-й строчке UK Singles Chart, однако спустя неделю взошла на первую позицию и стала уже одиннадцатым синглом Westlife, покорившим чарты Туманного Альбиона. С продажами более 200 000 экземпляров «Unbreakable» обеспечил себе серебряный статус.

Список композиций 
 UK CD1
 Unbreakable (Single Remix) — 4:28
 Never Knew I Was Losing You — 4:55
 World Of Our Own (U.S. Video) — 3:29
 Behind The Scenes Footage — 2:00

 UK CD2
 Unbreakable (Single Remix) — 4:28
 Evergreen (Single Remix) — 3:34
 World Of Our Own (U.S. Mix) — 3:29
 Fans Roll Of Honour — 2:00

Позиция в чартах

Ссылки 
 Видеоклип на песню «Unbreakable»
 Официальный сайт Westlife

Примечания 

Синглы Westlife
Песни на английском языке
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart